Johannes II av Trabzon, född okänt år, död 1297, var regerande kejsare av Trabzon från 1280 till 1284 och från 1285 till 1297. Han var gift med Eudokia Palaiologina.

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1297
Män
Födda okänt år